Lundius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carolus Lundius
 Daniel Lundius
 Jan Lundius
 Marianne Lundius
 Nicolaus Lundius